

Sigle 
 Democratic National Assembly – partito politico di Trinidad e Tobago
 Denuncia Nominativa Assicurati – dichiarazione all'INAIL da effettuare contestualmente all'assunzione di dipendenti, parasubordinati e collaboratori familiari
 Designated National Authority – autorità nazionale responsabile dell'attuazione della Convenzione sul Cambiamento Climatico
 Det Norske Arbeiderparti (Il Partito Laburista Norvegese) – partito politico norvegese
 Dinamic, Normal, All Weather – Alfa Romeo DNA, manettino di gestione della trazione delle vetture Alfa Romeo
 Direzione nazionale anticorruzione della Romania
 Direzione nazionale antimafia
 Douglas Noël Adams – scrittore britannico
 BitTorrent Delivery Network Accelerator – applicazione della BitTorrent,Inc.
 Divisione Nazionale A – massimo campionato dilettantistico di pallacanestro maschile in Italia

Astronomia 
 55555 DNA – asteroide scoperto nel 2001

Biochimica 
 Deoxyribonucleic acid – acido desossiribonucleico

Cinema 
 DNA - Una storia che non deve accadere (DNA) – film del 1997 con Mark Dacascos

Codici 
 DNA – codice aeroportuale IATA della base aerea di Kadena (Giappone)
 dna – codice ISO 639-3 della lingua dani della Grand Valley superiore

Musica 
 DNA – gruppo musicale no wave statunitense
 DNA – album dei Jumbo del 1974
 D.N.A. – album di Mario del 2009
 D.N.A. – album di John Foxx del 2010
 DNA – EP degli Aucan del 2010
 DNA – album delle Little Mix del 2012
 DNA – singolo delle Little Mix del 2012, dall'album omonimo
 DNA – singolo di Anna F. del 2013
 DNA – singolo degli Empire of the Sun del 2013
 DNA – album dei Trapt del 2016
 DNA – brano musicale dei BTS del 2017
 DNA – brano musicale di Kendrick Lamar del 2017
 DNA – album di Koda Kumi del 2018
 DNA – album dei Backstreet Boys del 2019
 DNA – album di Ghali del 2020
 DNA – album di Cerrone del 2020

Altro
DNA Magazine – rivista australiana
DNA² – manga di Masakazu Katsura
D•N•Angel – manga shōjo di Yukiru Sugisaki
Gilera DNA – ciclomotore della Gilera

Altri progetti